Odajima ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Odajima (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Odajima (* 1977), japanischer Fußballspieler